Écuyer peut faire référence à :

Domaine équestre 
Le gentilhomme qui accompagne et assiste le chevalier au Moyen Âge, par extension un titre honorifique pour les anoblis : voir écuyer et grand écuyer de France
La personne chargée de l'intendance de l'écurie d'un prince ou d'un seigneur : voir Écuyer (intendant)
Une personne qui enseigne l'équitation ou qui réalise des exercices équestres devant un public : voir Écuyer (cavalier)

Patronyme 

 Émile Écuyer, discobole français.
 René Écuyer, nageur français.

Voir aussi